est une expression anglo-saxonne signifiant « les héros ». Elle peut faire référence à :

Musique
 , groupe de rock formé en 1979.

Cinéma
 , film américain de Will Louis sorti en 1916 ;
 , titre anglais des Enfants de chœur (), film italien de Duccio Tessari sorti en 1973 ;
 , titre alternatif de , film singapourien de Wu Ma et Hsueh Li Pao sorti en 1980.

Voir aussi